Nangchen steht für:

 Nangqên, einen Kreis im Autonomen Bezirk Yushu der Tibeter in Qinghai
 Nangchen (Pferd), eine tibetische Pferderasse